A Rádio Minas é uma emissora brasileira de advinda originalmente da onda média, sediada em Divinópolis, MG. Pertencente ao Sistema MPA de Comunicação, transmite em duas frequências: 104.1 MHz (fruto da migração da AM 1140).

História 
Em 1946 foi inaugurada, com o indicativo ZYH-2, a Rádio Cultura de Divinópolis. As atividades foram iniciadas na época pelo Coronel Jovelino Rabello. Em 1961, Mayrinck Pinto de Aguiar e sua esposa Adelci Mattar de Aguiar assumiram a direção da rádio. O perfil da rádio na época era romântico. Durante mais de 60 anos a Rádio Minas AM cobriu e informou os grandes acontecimentos históricos e importantes da cidade e região, até novembro de 2018 quando por força da migração AM-FM, alterou sua frequência para 104.1 MHz, em Frequência Modulada.

Programação 

 Sertanejo Minas
 Bom Dia Divinópolis
 Jorge Neto
Show da Tarde
Patrulhando a Cidade
 Bate Papo da tarde
 Resenha Esportiva
 Programa do Fernandinho
 Jornada Esportiva

Cobertura 
A Rádio Minas abrange quase toda região centro-oeste de Minas Gerais. 

 Araújos - 7.692
 Arcos - 36.455
 Bom Despacho - 44.265
 Carmo da Mata - 11.446
 Carmo do Cajuru - 20.031
 Carmópolis - 16.624
 Cláudio - 25.938
 Conceição do Pará - 4.866
 Divinópolis - 216.099
 Formiga - 64.585
 Igaratinga - 9.045
 Itaguara - 12.956
 Itapecerica - 21.200
 Itaúna - 85.838
 Juatuba - 20.978
 Mateus Leme - 26.862
 Morro de Ferro - 3.649
 Nova Serrana - 67.967
 Oliveira - 39.214
 Onça do Pitanguí - 3.129
 Para de Minas - 84.264
 Passa Tempo - 8.783
 Pedra do Indaiá - 4.080
 Perdigão - 7.961
 Pitanguí - 26.038
 Santo Antônio do Monte - 25.899
 São Gonçalo do Pará - 11.246
 São Sebastião do Oeste - 5.689
 São Tiago - 10.645
 Total 	 926.908

Segundo dados do IBGE de 2009.

Minas
Estações de rádio fundadas em 1946